Мичу́ринская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мичуринская улица — улица в Великом Новгороде.
 Мичуринская улица — улица в Петрозаводске.
 Мичуринская улица — улица во Пскове.
 Мичуринская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Мичуринская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Смоленске:
 2-я Мичуринская улица.
 3-я Мичуринская улица.
 4-я Мичуринская улица.
 5-я Мичуринская улица.
 6-я Мичуринская улица.
 Мичуринская улица — улица в Тамбове.

Украина 
 Мичуринская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Мичуринский проспект
 Улица Мичурина
 Площадь Мичурина